Ivan López Aguado (1980), Spaans voetballer
Iván López Mendoza (1993), Spaans voetballer
Iván López Álvarez (1994), Spaans voetballer, bijgenaamd Ivi.
Iván López Cárdenas (1986), Panamees voetballer
Iván Leonardo López (1978), Colombiaans voetballer
Iván López (zwemmer) (1984), Mexicaans zwemmer